◌ܺ, ◌ܻ, ܝ‏ܼ (ܚܒ݂ܵܨܵܐ, хваса) — огласовка в сирийском письме.

Использование 
В восточносирийском (несторианском) письме представляет собой букву йод с точкой снизу (ܝ‏ܼ) и обозначает . В западносирийском (яковитском) письме выглядит как «⌶» над (◌ܺ) или под буквой (◌ܻ) и обозначает  или ; происходит от греческой буквы эта (Η). 

В романизации ALA-LC западносирийская хваса передаётся как i, а западносирийская хваса с йодом (◌ܺܝ) и восточносирийская хваса (ܝ‏ܼ) — как í; в романизации BGN/PCGN восточносирийская хваса (◌ܼ/ܝ‏ܼ) передаётся как ī, а передача западносирийских вариантов не регламентируется.

Кодировка 
Западносирийская хваса сверху, западносирийская хваса снизу и точка восточносирийской хвасы (унифицированная с точкой восточносирийской рвасы) были добавлены в стандарт Юникод в версии 3.0 в блок «Сирийское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+073A, U+073B, U+073C соответственно.

Примечания

Ссылки 

Сирийские огласовки